Платформа «273-й километр» Смоленского направления МЖД расположена в деревне Реброво.

В километре северо-восточнее от неё находится деревня Щелканово и ещё примерно в километре на север — Гридино.

Названа по расстоянию от Белорусского вокзала.

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области